Langtang (regio), een geografische regio in Nepal
Langtang (stad), een stad in Nepal